Das Salz der Erde steht für:
 Salz der Erde (Georgi Markow), Roman von Georgi Markow 
 Das Salz der Erde (Józef Wittlin), Roman von Józef Wittlin
 Das Salz der Erde (Daniel Wolf), historischer Roman von Christoph Lode alias Daniel Wolf
 Das Salz der Erde (1954), US-amerikanischer Film von Herbert Biberman aus dem Jahr 1954
 Das Salz der Erde (2014), Dokumentarfilm von Wim Wenders und Juliano Ribeiro Salgado aus dem Jahr 2014